El término canción española puede referirse, en esta enciclopedia:

 por antonomasia, especialmente desde la década de 1940, a la copla andaluza (aunque al menos desde el siglo XIX se produce una identificación entre los términos canción española y canción andaluza);
 a La canción española, una opereta española de 1911, en un acto y tres cuadros, también descrita como zarzuela cómica en un acto y tres cuadros, de Amadeo Vives, Tomás Barrera, Miguel Mihura Álvarez y Ricardo González del Toro;
 a las canciones de la Guerra Civil Española;
 al Festival de la Canción Española o Festival Internacional de la Canción de Benidorm.

Referencias